Аріберт () — німецьке ім'я. Відомі носії:
 Аріберт I — князь ободритів (700—724)
 Аріберт II — князь ободритів (724—747)
 Аріберт III — верховний князь ободритів (869—888)
 Аріберт Ангальтський — принц-регент герцогства Ангальт
 Аріберт Гайм — австрійський і німецький лікар

Німецькі імена